Armend Dallku (Pristina, 16 de junho de 1983) é um futebolista kosovar, que joga como zagueiro. Ele optou por jogar na Seleção Albanesa de Futebol, em vez da Seleção Kosovar de Futebol.

Carreira profissional 

Dallku começou sua carreira no Kosova Vushtrri. Em 2002 ele foi jogar pelo KF Prishtina, mas sua estréia profissional aconteceu somente em 2004, pelo KF Elbasan, onde jogou mais 3 partidas. Em 2005 ele foi contratado pelo Vorskla Poltava, onde desde sua estréia pelo clube já jogou mais de 200 partidas e marcou 5 gols.

Carreira internacional 

Embora Dallku tenha nascido em Pristina, atual Kosovo, optou por jogar na Seleção Albanesa de Futebol, terra de suas raízes étnicas; a terra natal ainda não tem sua seleção oficialmente reconhecida.

Dallku recebeu um convite do técnico da Seleção Albanesa, o alemão Hans-Peter Briegel , para jogar no dia 9 de Fevereiro de 2005 contra a Ucrânia. Apesar de ter jogado bem, ele foi incapaz de evitar a derrota por 2-0. Seu primeiro e único gol pela seleção foi contra Malta no dia 10 de Setembro de 2008. Dallku já jogou mais de 50 partidas pela seleção.

Gols pela seleção

Ligações externas 
 Jelenfootball.com
 Footballdatabase.eu
 FFU.org, em Ucraniano
 FIFA.com, em Inglês

Naturais de Pristina
Futebolistas da Albânia
Futebolistas do KS Elbasani
Futebolistas do Vorskla Poltava
Jogadores da Seleção Albanesa de Futebol